Colin Cameron est un nom pouvant désigner:

Colin Cameron (1896-1968), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1933), homme politique malawien
Colin Cameron (né en 1972), joueur écossais de football
, homme politique canadien en Ontario

Voir aussi
 (né en 1956), économiste australien

Cameron, Colin